Список аниме-фильмов основан на суммах, заработанных с продажи билетов в кинотеатрах. Прибыль от видеопроката, показа по телевидению и сопутствующих товаров не учитывается. Сборы указываются в долларах США.

 Всего девятнадцать фильмов собрали более 100 миллионов долларов, пять из них преодолели планку в 200 миллионов долларов кассовых сборов, три — в 300 миллионов, а один — в 500 миллионов. 
 Только четыре фильма из списка выпущены в XX веке (до 2001 года).

Самые кассовые аниме-фильмы 
 Цвет фона   обозначает фильмы, находящиеся в прокате

 См. также 
 История аниме
 Список лучших кассовых сборов в первый уик-энд кинопроката
 50 величайших мультфильмов

 Примечание 

 Ссылки 
 Самые кассовые аниме-фильмы в прокате США на сайте Box Office Mojo''
 

Списки мультфильмов
Списки аниме